Ру:

 Ру — род у казахов.
 Ру — составная часть соусов во французской кухне.
 Ру — знак каны.
 .ru () — домен верхнего уровня, выделенный для России.
 Ру (Аргайл и Бьют) — деревня в Шотландии.
 Ру — псевдоним гитариста Louna и Southwake Рубена Казарьяна.

Фамилия

См. также